polana – powierzchnia w obrębie lasu, pozbawiona drzew

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 19, w tym 3 podstawowe
 Polana – część miasta Ustroń
 Polana – osada w woj. dolnośląskim, w pow. zgorzeleckim, w gminie Węgliniec
 Polana – część wsi Półrzeczki w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Dobra
 Polana – przysiółek wsi Więciórka w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Tokarnia
 Polana – przysiółek wsi Maszkowice w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Polana – część wsi Ponice w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Rabka-Zdrój
 Polana – przysiółek wsi Bulowice w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Kęty
 Polana – część wsi Bystra Podhalańska w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Bystra-Sidzina
 Polana – część wsi Grzechynia w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Maków Podhalański
 Polana – przysiółek wsi Zawoja w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zawoja
 Polana – przysiółek wsi Jaszczurowa w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Mucharz
 Polana – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Grodków
 Polana – wieś w woj. podkarpackim, w pow. bieszczadzkim, w gminie Czarna
 Polana – część wsi Grabownica Starzeńska w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Brzozów
 Polana – część wsi Ulanica w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Dynów
 Polana – część wsi w Pustki w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk
 Polana – część wsi Koniaków w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Istebna
 Polana – część wsi Sól w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Rajcza
 Polana Kiczorskie Pola – część wsi Kiczory w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Lipnica Wielka

Miejscowości w Rosji

Miejscowości w Słowenii 
 Polana – wieś w gminie Hoče-Slivnica
 Polana – wieś w gminie Laško
 Polana – wieś w Słowenii, w gminie miejskiej Murska Sobota

Miejscowości na Ukrainie

Inne nazwy 
 Polana – dawny folwark. Tereny na których leżał znajdują się obecnie na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim
 Polana – szczyt  w Beskidzie Niskim, w paśmie Beskidu Dukielskiego
 Polana – szczyt w Paśmie Bukowicy w Beskidzie Niskim
 Polana – nazwa polany w Karkonoszach
 Polana – masyw górski w środkowej Słowacji
 Polana – najwyższy szczyt masywu Polana na Słowacji
 (142) Polana – planetoida pasa głównego planetoid
 Polana – dawna gromada
 Polana – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1934–1939 i 1952–195

Zobacz też 
 Polana Jaworzynka – w Tatrach
 Polana Jaworzynka – w Gorcach
 Polana Stoły
 Poljana